Leucilla är ett släkte av svampdjur. Leucilla ingår i familjen Amphoriscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kalksvampar
Leucilla